Pojem „Týnec nad Sázavou“ je nejednoznačný a může mít více významů:

 Týnec nad Sázavou – město v okrese Benešov
 Týnec nad Sázavou (hrad) – hrad v Týnci nad Sázavou
 Týnec nad Sázavou (nádraží) – nádraží na trati Praha–Čerčany (přes Vrané nad Vltavou)

Podobné názvy 
 Týnec